HVAC est un sigle pouvant désigner :
 heating, ventilation and air-conditioning, en français : chauffage, ventilation et climatisation ;
 high voltage alternating current, en français : courant alternatif haute tension.